Именем И. Д. Черского в России названы два хребта:

 Хребет Черского (Забайкалье) — горный хребет.
 Хребет Черского (Северо-Восточная Сибирь) — горная система.